Spynet ist

 Spynet (TV-Show), US-amerikanische Fernsehsendung
 früherer Name von Microsoft Active Protection Service, Netzwerk zur Erkennung von Spyware